200 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Rosjanin Jewgienij Ryłow, uzyskawszy czas 1:53,40. Srebrny medal zdobył Amerykanin Ryan Murphy (1:54,12), a brąz wywalczył Brytyjczyk Luke Greenbank (1:55,85). Reprezentant Polski Radosław Kawęcki zajął czwarte miejsce z czasem 1:56,37.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 10:28 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 21:35 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 26 lipca o 21:00 czasu lokalnego.

Przypisy 

M